

Cammin – comune nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore (circondario di Rostock)
 Cammin – frazione del comune di Burg Stargard nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore (circondario della Mecklenburgische Seenplatte)

Cammin, oggi Kamień Pomorski – città nel voivodato della Pomerania Occidentale
 Cammin, oggi Kamień Krajeński – città nel voivodato della Cuiavia-Pomerania

Altro 
 Diocesi di Cammin – antico principato ecclesiastico della Pomerania